Se tornerai – singolo degli 883 del 1997
 Se tornerai – singolo di Rocco Hunt del 2019